Formula Atlantic sezona 2003 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo med 23. marcem in 28. septembrom 2003.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R17=odstopil, toda uvrščen NS=ni štartal

2003 v športu
2003